Il doppio del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Chris Drake e Cecil Mamiit che hanno battuto in finale Eric Butorac e Mirko Pehar 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Mirko Pehar (finale)
 Goran Dragicevic /  Santiago González (semifinali)

 Chris Drake /  Cecil Mamiit (Campioni)
 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2006